Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen (en allemand, Amalie Antoinette Karoline Adrienne Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen), née le  au château de Sigmaringen, où elle est morte le , est une princesse de la maison de Hohenzollern-Sigmaringen, devenue par mariage, en 1835, princesse de Saxe-Altenbourg.

Biographie 
Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen, née au château de Sigmaringen en 1815, est la seconde fille de Charles de Hohenzollern-Sigmaringen (1785-1853) et d'Antoinette Murat (1793-1847).

Elle épouse au château de Sigmaringen le  le prince Édouard de Saxe-Altenbourg (né le  à Hildburghausen, dans le duché de Saxe-Hildburghausen, et mort le  à Munich, dans le royaume de Bavière), douzième et dernier enfant du duc Frédéric  de Saxe-Hildburghausen (1763-1834) et de son épouse la princesse Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1769-1818).

Quatre enfants sont issus de cette union :

 Thérèse de Saxe-Altenbourg ( - ), épouse en 1864 Auguste prince de Suède, duc de Dalécarlie (1831-1873), sans postérité ;
 Antoinette de Saxe-Altenbourg ( - ), épouse en 1854 Frédéric  d'Anhalt (1831-1904), dont six enfants ;
 Louis de Saxe-Altenbourg ( - ), mort de la scarlatine ;
 Jean de Saxe-Altenbourg ( - ), mort de la scarlatine.

Le , Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen meurt au château de Sigmaringen, à l'âge de , six jours après avoir mis au monde son dernier fils. Elle est inhumée à l'Abbaye de Hedingen, nécropole des Hohenzollern-Sigmaringen.

Son mari, Édouard de Saxe-Altenbourg, épouse en secondes noces, à Greiz, le , Louise de Reuss-Greiz .

Titulature 
  —  : Son Altesse Sérénissime la princesse Amélie de Hohenzollern-Sigmaringen ;
  —  : Son Altesse Sérénissime la princesse Édouard de Saxe-Altenbourg.

Ascendance

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Princesse de Hohenzollern-Sigmaringen
Princesse de Saxe-Altenbourg
Famille des Hohenzollern-Sigmaringen
Naissance en avril 1815
Naissance à Sigmaringen
Naissance dans la principauté de Hohenzollern-Sigmaringen
Décès en janvier 1841
Décès à Sigmaringen
Décès dans la principauté de Hohenzollern-Sigmaringen
Décès à 25 ans